Aleksander Wańkowicz (1881-), polski oficer
 Anatol Wańkowicz (1858-), radziecki i białoruski wojskowy
 Jan Wańkowicz (1895-1940), polski oficer
 Krystyna Wańkowicz (1919-1944), uczestniczka powstania warszawskiego
 Melchior Wańkowicz (1892-1974), polski pisarz
 Stanisław Wańkowicz (1885-1943), polski ziemianin, działacz społeczny, senator
 Walenty Wańkowicz (1799-1842), polski malarz

 Zobacz też
 Dwór Wańkowiczów w Mińsku
 Pałac Wańkowiczów w Mińsku